Bei der Schachweltmeisterschaft 1981 verteidigte Weltmeister Anatoli Karpow seinen Titel erfolgreich gegen Viktor Kortschnoi. Der Zweikampf fand vom 1. Oktober bis 19. November 1981 in Meran statt.

Vorgeschichte 
Bereits in der vorangehenden Schachweltmeisterschaft 1978 war Kortschnoi der Herausforderer von Karpow gewesen. Nach einem langen, emotional aufgeladenen Kampf über 32 Partien hatte Karpow schließlich knapp mit 6:5 Siegen bei 21 Remisen die Oberhand behalten. Dass Kortschnoi der Sowjetunion den Rücken gekehrt hatte und als „Verräter“ galt, hatte dieser WM zusätzliche Brisanz verliehen. Den sowjetischen Behörden war nicht daran gelegen, dass Kortschnoi nun erneut Herausforderer oder gar Weltmeister werden sollte.

Qualifikation 
Wie seit 1965 üblich, wurde der Herausforderer des Weltmeisters durch Matchkämpfe im K.o.-System ermittelt. Die Finalisten der Kandidatenwettkämpfe im WM-Zyklus 1978, Viktor Kortschnoi und Boris Spassky waren als Kandidaten gesetzt; die anderen sechs Plätze gingen an die drei Erstplatzierten der Interzonenturniere in Riga und Rio de Janeiro.

Verlauf der Kandidatenwettkämpfe 
Viertelfinale Hübner – Adorján, März / April 1980 in Bad Lauterberg
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||  5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 4½
|}
Viertelfinale Kortschnoi – Petrosjan, März 1980 in Velden am Wörther See
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 3½
|}
Viertelfinale Spasski – Portisch, März bis Mai 1980 in Mexiko-Stadt
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9  !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½  || 7
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 7
|}
Viertelfinale Polugajewski – Tal, März / April 1980 in Alma-Ata
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ || 2½
|}
Halbfinale Kortschnoi – Polugajewski, Juli / August 1980 in Buenos Aires
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9  !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1  || 7½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0  || 6½
|}
Halbfinale Hübner – Portisch, August 1980 in Abano Terme
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ || 6½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 4½
|}
Kandidatenfinale Hübner – Kortschnoi, Dezember 1980 / Januar 1981 in Meran
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0  || 3½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 || 4½
|}
 Im Finale sind die beiden abgebrochenen und von Hübner nicht wieder aufgenommenen Hängepartien nicht dargestellt.

Organisation und Regeln 

Der Wettkampf fand in Meran statt. Sieger sollte derjenige sein, der als Erster 6 Partien gewonnen hat.Hauptschiedsrichter des Wettkampfs war der Ecuadorianer Paul Klein, weitere Schiedsrichter waren die Österreicherin Gertrude Wagner und der Isländer Guðmundur Arnlaugsson.

Verlauf 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1981
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Karpow
|style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||6 || 11
|-
| align=left | Kortschnoi
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 2 || 7
|}

Partien

1. Partie 

 Kortschnoi–Karpow 0:1
 Meran, 1. Oktober 1981
 Abgelehntes Damengambit, D58
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Le7 4. Sf3 Sf6 5. Lg5 h6 6. Lh4 0–0 7. e3 b6 8. Tc1 Lb7 9. Le2 Sbd7 10. cxd5 exd5 11. 0–0 c5 12. dxc5 bxc5 13. Dc2 Tc8 14. Tfd1 Db6 15. Db1 Tfd8 16. Tc2 De6 17. Lg3 Sh5 18. Tcd2 Sxg3 19. hxg3 Sf6 20. Dc2 g6 21. Da4 a6 22. Ld3 Kg7 23. Lb1 Db6 24. a3 d4 25. Se2 dxe3 26. fxe3 c4 27. Sed4 Dc7 28. Sh4 De5 29. Kh1 Kg8 30. Sdf3 Dxg3 31. Txd8+ Lxd8 32. Db4 Le4 33. Lxe4 Sxe4 34. Td4 Sf2+ 35. Kg1 Sd3 36. Db7 Tb8 37. Dd7 Lc7 38. Kh1 Txb2 39. Txd3 cxd3 40. Dxd3 Dd6 41. De4 Dd1+ 42. Sg1 Dd6 43. Shf3 Tb5 0:1

2. Partie 

 Karpow–Kortschnoi 1:0
 Meran, 3. Oktober 1981
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Le7 6. De2 Sd6 7. Lxc6 bxc6 8. dxe5 Sb7 9. Sc3 0–0 10. Te1 Sc5 11. Le3 Se6 12. Tad1 d5 13. exd6 cxd6 14. Sd4 Ld7 15. Sf5 d5 16. Sxe7+ Dxe7 17. Dd2 Dh4 18. Se2 Tfe8 19. b3 Te7 20. Sg3 Df6 21. f3 Le8 22. Se2 h6 23. Lf2 Dg6 24. Sc1 d4 25. Sd3 Df6 26. Lg3 Td7 27. Te5 Dd8 28. Tde1 Td5 29. Txd5 Dxd5 30. Te5 Dd7 31. De1 Tc8 32. b4 Dd8 33. Ta5 Dd7 34. h3 f6 35. Txa7 Dd5 36. Ta5 Dd7 37. Ta7 Dd5 38. Ta5 Dd7 39. De4 Lf7 40. Df5 Te8 41. Kh2 Db7 42. a3 Td8 43. h4 h5 44. Sf2 Dd7 45. Ta6 De8 46. Da5 Lg6 47. Sd3 Kh7 48. Db6 Tc8 49. a4 Lf5 50. a5 c5 51. bxc5 Lxd3 52. cxd3 Sxc5 53. Ta7 Dg6 54. Tc7 Txc7 55. Lxc7 Sxd3 56. Dxd4 Se5 57. Lxe5 1:0

4. Partie 

 Karpow–Kortschnoi 1:0
 Meran, 8. Oktober 1981
 Russische Verteidigung, C42
 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Le7 7. 0–0 Sc6 8. Te1 Lf5 9. Lb5 Lf6 10. Sbd2 0–0 11. Sf1 Se7 12. c3 Sg6 13. Ld3 Sd6 14. Lxf5 Sxf5 15. Db3 b6 16. Db5 a6 17. Dd3 Dd7 18. Sg3 Sxg3 19. hxg3 a5 20. Lg5 Lxg5 21.  Sxg5 Tfe8 22. b3 Tad8 23. Sf3 f6 24. Sd2 Kf7 25. Sf1 h5 26. Txe8 Txe8 27. Df3 Th8 28. Se3 Se7 29. Te1 g6 30. Df4 Kg7 31. g4 g5 32. Df3 hxg4 33. Sxg4 Dd6 34. g3 c6 35. c4 f5 36. De3 Sg6 37. c5 Dd8 38. Se5 bxc5 39. Sxc6 Df6 40. De6 cxd4 41. Dxd5 d3 42. Dd7+ Df7 43. Se7 Kh7 44. Kg2 Te8 45. Th1+ Sh4+ 46. gxh4 Dxe7 47. Dxf5+ Kg7 48. hxg5 Db7+ 49. f3 Te2+ 50. Kf1 Kg8 51. Dxd3 Te6 52. Dd8+ Kg7 53. Dd4+ 1:0

6. Partie 

 Karpow–Kortschnoi 0:1
 Meran, 15. Oktober 1981
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C82
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. c3 Lc5 10. Sbd2 0–0 11. Lc2 Lf5 12. Sb3 Lg6 13. Sfd4 Lxd4 14. cxd4 a5 15. Le3 a4 16. Sc1 a3 17. b3 f6 18. exf6 Dxf6 19. Se2 Sb4 20. Lb1 De7 21. De1 Tfe8 22. Sf4 Lf7 23. Dc1 c5 24. dxc5 Df6 25. Lxe4 Txe4 26. Se2 d4 27. Sg3 Tee8 28. Dd2 Sc6 29. Lg5 De5 30. Tac1 d3 31. Tfd1 Lg6 32. Le3 Te6 33. Lf4 Df6 34. Te1 Tae8 35. Txe6 Txe6 36. Tb1 h5 37. h3 h4 38. Lg5 Dd4 39. Le3 Dd5 40. Sf1 Le4 41. Lf4 Lxg2 0:1

9. Partie 

 Kortschnoi–Karpow 0:1
 Meran, 24. Oktober 1981
 Abgelehntes Damengambit, D30
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Le7 4. Sf3 Sf6 5. Lg5 h6 6. Lh4 0–0 7. Tc1 dxc4 8. e3 c5 9. Lxc4 cxd4 10. exd4 Sc6 11. 0–0 Sh5 12. Lxe7 Sxe7 13. Lb3 Sf6 14. Se5 Ld7 15. De2 Tc8 16. Se4 Sxe4 17. Dxe4 Lc6 18. Sxc6 Txc6 19. Tc3 Dd6 20. g3 Td8 21. Td1 Tb6 22. De1 Dd7 23. Tcd3 Td6 24. De4 Dc6 25. Df4 Sd5 26. Dd2 Db6 27. Lxd5 Txd5 28. Tb3 Dc6 29. Dc3 Dd7 30. f4 b6 31. Tb4 b5 32. a4 bxa4 33. Da3 a5 34. Txa4 Db5 35. Td2 e5 36. fxe5 Txe5 37. Da1 De8 38. dxe5 Txd2 39. Txa5 Dc6 40. Ta8+ Kh7 41. Db1+ g6 42. Df1 Dc5+ 43. Kh1 Dd5+ 0:1

13. Partie 

 Kortschnoi–Karpow 1:0
 Meran, 5. November 1981
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. c4 e6 2. Sc3 d5 3. d4 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. g4 Le6 8. h3 Sf6 9. Sf3 0–0 10. Ld3 c5 11. Kf1 Sc6 12. Kg2 Tc8 13. Tc1 Te8 14. dxc5 Lxc5 15. Sb5 Lf8 16. Sfd4 Sxd4 17. Txc8 Dxc8 18. exd4 Dd7 19. Sc7 Tc8 20. Sxe6 fxe6 21. Te1 a6 22. g5 Se4 23. Dg4 Lb4 24. Te2 Tf8 25. f3 Df7 26. Le5 Sd2 27. a3 Sxf3 28. g6 hxg6 29. Lg3 Le7 30. Tf2 Se1+ 31. Kh1 Dxf2 32. Lxf2 Sxd3 33. Dxe6+ Tf7 34. Lg3 Sxb2 35. Dxd5 Lf6 36. Ld6 g5 37. Db3 Lxd4 38. De6 g6 39. De8+ Kg7 40. Le5+ Lxe5 41. Dxe5+ 1:0

14. Partie 

 Karpow–Kortschnoi 1:0
 Meran, 9. November 1981
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Sbd2 Sc5 10. c3 d4 11. Lxe6 Sxe6 12. cxd4 Scxd4 13. Se4 Le7 14. Le3 Sxf3+ 15. Dxf3 0–0 16. Tfd1 De8 17. Sf6+ Lxf6 18. exf6 Dc8 19. fxg7 Td8 20. h4 c5 21. Tac1 Dc7 22. h5 De5 23. h6 Dxb2 24. Td7 Txd7 25. Dxa8+ Td8 26. Dxa6 De2 27. Tf1 Td1 28. Da8+ Td8 29. Dc6 b4 30. Da4 Dd3 31. Tc1 Dd5 32. Db3 De4 33. Dc2 Dxc2 34. Txc2 f5 35. f4 Kf7 36. g4 Td5 37. gxf5 Txf5 38. Td2 Tf6 39. Td7+ Kg8 40. f5 Txf5 41. Te7 Sxg7 42. Txg7+ Kh8 43. Tc7 Kg8 44. Lxc5 Tg5+ 45. Kf2 Tg6 46. Le3 1:0

18. Partie 

 Karpow–Kortschnoi 1:0
 Meran, 18. November 1981
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Sbd2 Sc5 10. c3 d4 11. Lxe6 Sxe6 12. cxd4 Scxd4 13. a4 Le7 14. Sxd4 Sxd4 15. Se4 Se6 16. Le3 0–0 17. f4 Dxd1 18. Tfxd1 Tfb8 19. Td7 Lf8 20. f5 Sd8 21. a5 Sc6 22. e6 fxe6 23. f6 Se5 24. Txc7 Tc8 25. Tac1 Txc7 26. Txc7 Td8 27. h3 h6 28. Ta7 Sc4 29. Lb6 Tb8 30. Lc5 Lxc5+ 31. Sxc5 gxf6 32. b4 Td8 33. Txa6 Kf7 34. Ta7+ Kg6 35. Td7 Te8 36. a6 Ta8 37. Tb7 Kf5 38. Txb5 Ke5 39. Tb7 Kd5 40. Tf7 f5 41. Tf6 e5 1:0

Literatur 
 Schach-Weltmeisterschaft 81 (1981, Vladimir Budde zusammen mit Lothar Nikolaiczuk und Peter Beyersdorf)
 WM-Kampf 1981 in Meran – Anatoli Karpow führt mit 2:0 nach der zweiten Runde! Schach-Echo 1981, Heft 19, Titelseite (Bericht und Partien).
 Theo Schuster: Weltmeisterschaftskampf in Meran – Anatoli Karpow führt mit 3:1 Punkten! Schach-Echo 1981, Heft 20, Titelseite (Bericht, Foto, Tabelle).
 Anatoli Karpow bleibt Weltmeister! Endstand: 6:2 für Karpow! Schach-Echo 1981, Heft 22, Titelseite (Foto und Tabelle), S. 343–346 (Partien).

Weblinks

Einzelnachweise 

1981
Schachwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Meran
Schachveranstaltung 1981